Negozio Olivetti – New York
 Negozio Olivetti – Parigi
 Negozio Olivetti – Venezia